Wishful Thinking steht für:

 Wishful Thinking (Band), britische Rockband
 Wishful Thinking (Album), Studioalbum von Earl Klugh (1984)
 Wishful Thinking (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1997)

Siehe auch:
 Wunschdenken (Begriffsklärung)